Вале́нти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Валенти, Джек (1921—2007) — американский кинобизнесмен.
  (1888—1912) — гватемальский художник.
 Валенти, Освальдо (1906—1945) —  итальянский киноактёр.
  (1926—1990) — американский клавесинист.
 
  (1937—1994) — американский автор-исполнитель, выступавший под псевдонимом Дино Валенти.

См. также 
 Валент (значения)
 Валенте
 Валенти — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.